pollen, constitue, chez les plantes à graines, l'élément mobile mâle produit par la fleur
 pollen, un film documentaire américain de Louie Schwartzberg sorti en 2011
 François P.L. Pollen, un naturaliste néerlandais
 De Pollen, un village situé dans la commune néerlandaise de Twenterand, dans la province d'Overijssel
 The Pollen, un groupe de rock français créé en 1983 à Fontainebleau
Pollen est une plateforme de sondage libre. Proposant différents types de scrutins (Condorcet, Borda, Vote alternatif, Coombs, Jugement majoritaire...)